Plusieurs membres de la dynastie de Savoie ont porté le nom de Amédée () de Savoie. Au cours de l'histoire, ils ont pu être aussi nommés sous les formes Amé ou encore Aimé.

Comtes de Savoie 

 Amédée ou Amé  (v. 1016-v. 1051), comte de Savoie (v. 1047-v. 1051)
 Amédée II (v. 1050-1080), comte de Savoie (1078-1080)
 Amédée III (v. 1095-1148), comte de Savoie (1103-1148)
 Amédée IV (1197-1253), comte de Savoie (1233-1253)
 Amédée V (1249-1323), comte de Savoie (1285-1323)
 Amédée VI (1334-1383), comte de Savoie (1343-1383)
 Amédée VII (1360-1391), fils d'Amédée VI, comte de Savoie (1383-1391)
 Amédée VIII (1383-1451), fils d'Amédée VII, comte, puis  de Savoie (1391-1416)

Autres princes de Savoie 
 Amédée de Savoie, fils du comte Thomas  de Savoie, donné comme évêque de Saint-Jean-de-Maurienne (1235 - 1255)
 Amédée V de Savoie-Achaïe, évêque de Saint-Jean-de-Maurienne (1349 - 1376), fils de Philippe  de Piémont, prince de Piémont
 Amédée de Savoie, Savoie-Achaïe ou de Piémont (1363-1402), fils de Jacques de Piémont, prince de Piémont
 Amédée de Savoie (v. 1412 - v. 1431), fils du duc Amédée VIII de Savoie, fait prince de Piémont (1424-1431)
 Amédée IX de Savoie, dit le Bienheureux (1435-1472), troisième duc de Savoie (1465-1472)
 , plusieurs princes de la branche ducale d'Aoste de la maison de Savoie ont porté ce nom

Maison de Savoie